Фокус-покус:
 Фокус-покус — роман Курта Воннегута (, 1990).
 Фокус-покус — фильм режиссёра Кенни Ортега 1993 года.
 Фокус-покус 2 — фильм режиссёра Энн Флетчер 2022, продолжение предыдущего фильма.